Brezine je lahko:
 Brezine, Farkaševac (Hrvaška)
 Brezine, Lipik (Hrvaška)